Brandhuber ist der Familienname folgender Personen:

 Wolfgang Brandhuber (-1529), täuferischer Reformator
 Camillo Brandhuber (1860–1931), Pfarrer und Abgeordneter
 Jerzy Adam Brandhuber (1897–1981), polnischer Maler
 Sara Brandhuber (* 1988), deutsche Liedermacherin und Kabarettistin
 Simon Josef Brandhuber (* 1991), deutscher Gewichtheber